Blow (engl. für „Stoß“) steht für:
 Blow (Film), ein US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2001
 Blow (Lied), ein Lied der US-amerikanischen Sängerin Kesha
 Blow (Unternehmen), ein japanisches Fahrzeugtuning-Unternehmen
 (19582) Blow, Hauptgürtelasteroid

Blow ist der Familienname folgender Personen:
 David M. Blow (1931–2004), britischer Biophysiker
 Henry Taylor Blow (1817–1875), US-amerikanischer Politiker und Diplomat
 Isabella Blow (1958–2007), britische Stylistin, Modejournalistin und Mäzenatin
 John Blow (1649–1708), englischer Komponist
 Jonathan Blow (* 1971), US-amerikanischer Spieleprogrammierer und Entwickler
 Kurtis Blow (* 1959), US-amerikanischer Musiker
 Peggy Blow (* 1952), US-amerikanische Schauspielerin